Жанажо́льський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Байганинський району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Оймаут.

Населення — 723 особи (2009; 1102 в 1999).

Історія 
1997 року до складу сільського округу була приєднана територія ліквідованого Міялинського сільського округу згідно з рішенням масліхату Актюбинської області від 30 травня 1997 року № 3.

Село Нуржау було ліквідовано згідно з рішенням масліхату Актюбинської області від 5 грудня 2007 року № 31 та постановою акімату Актюбинської області від 5 грудня 2007 року № 397.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Байганинського району